Ярослав Гейровський (Heyrovsky, 20 грудня 1890  — †27 березня 1967) — чеський хімік , лауреат Нобелівської премії 
 3069 Гейровський (3069 Heyrovský) — астероїд головного поясу